Рейс 166 может иметь следующие значения:
 Рейс 166A Associated Air Transport
 Рейс 166 Banat Air